

Patronyme
 Georges Grimod, (1872-1951), avocat français ;
 Jean Grimod, (1897-1965), journaliste français.

Famille Grimod 
La famille Grimod constituent une lignée de financiers originaires de Lyon, du  au  siècle :

 Pierre Grimod du Fort (1692-1748),  comte d'Orsay fermier général ;
 Pierre Gaspard Marie Grimod d'Orsay, fils du précédent ;
 Jean-François Louis d'Orsay, fils du précédent ;
 Alfred d'Orsay (1801-1852), fils du précédent.
 Antoine Gaspard Grimod de La Reynière, fermier général, frère de Pierre Grimod du Fort ;
 Laurent Grimod de La Reynière (1733-1793), fermier général, fils du précédent ;
 Alexandre Balthazar Laurent Grimod de La Reynière (1758-1838), fils du précédent, célèbre gastronome.

Homonymie
Homonymie de patronyme